

Sigle 
AFQ est un sigle qui peut désigner :
 Accueil français de Québec ;
 Action fluor Québec ;
 Action française pour la qualité ;
 Association d'anémie falciforme du Québec ;
 Association de la fleuristerie québécoise ;
 Association Feldenkrais Québec ;
 Association forestière québécoise.

Code OACI 
 Compagnie aérienne Alba Servizi Aerotrasporti en Italie

Code